Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Емі Фрейзер з рахунком 7–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кіміко Дате (фінал)
  Емі Фрейзер (переможниця)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
  Ендо Мана (2-ге коло)
  Наґацука Кьоко (чвертьфінал)
  Йоне Каміо (чвертьфінал)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Міягі Нана (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Japan Open Tennis Championships Draw 

1995
Одиночний розряд